Stora Igelkärr kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Igelkärr, Västergötland, ( Iglekärr) sjö i Ale kommun, 
Stora Igelkärr, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (1,6 ha)

Se även
Igelkärr

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn